Валентин Владимирович Зехов () — российский футболист, полузащитник греческого клуба «Ханья».

Биография 
Начинал заниматься футболом в школе клуба «Химки», откуда затем перешёл в академию московского «Динамо». С 2018 года выступал за «Динамо» в молодёжном первенстве. Во время зимнего перерыва в сезоне 2019/20 проходил стажировку в структуре дортмундской «Боруссии», где произвёл хорошее впечатление на руководство и тренеров клуба.

В феврале 2020 года Зехов подписал контракт со словенским клубом «Целе». Дебютировал в чемпионате Словении 1 марта в матче против «Домжале», в котором появился на замену на 87-й минуте вместо Домантаса Антанавичюса. 1 октября того же года был отдан в аренду в клуб второй лиги «Триглав», где сыграл один матч. Весной 2021 года играл на правах аренды за клуб второй лиги Словении «Шмартно 1928».

Летом 2021 года перешёл в клуб чемпионата Латвии «Спартак» (Юрмала).

В январе 2023 года футболист перешёл в греческий клуб «Ханья».

Достижения 
 «Целе»
 Чемпион Словении: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Триглав»
Игроки ФК «Шмартно 1928»
Игроки ФК «Спартак» Юрмала
Игроки ФК «Ханья»